Tit Fonteu Capitó, pretor romà 
 Publi Fonteu Capitó pretor romà
 Gai Fonteu Capitó, cònsol sufecte romà el 33 aC
 Gai Fonteu Capitó, cònsol romà l'any 12
 Gai Fonteu Capitó, cònsol romà l'any 59 
 Luci Fonteu Capitó, cònsol romà l'any 67